Влади́мир Сила́ев:
 Силаев, Владимир Георгиевич (1954—2007) — российский государственный деятель, генерал-майор милиции, министр внутренних дел Республики Коми.
 Силаев, Владимир Николаевич (1931—2012) — советский и российский государственный, политический и хозяйственный деятель, член Верховного Совета России.